Benedetta Tagliabue (1963) – architetto italiano
 Carlo Costantino Tagliabue (1880-1960) – pittore italiano
 Carlo Tagliabue (1898-1978) – baritono italiano
 Cristina Sivieri Tagliabue (1973) – giornalista, scrittrice e imprenditrice italiana
 Elena Tagliabue (1977) – ex sciatrice alpina italiana
 Gianfranco Tagliabue (1939) – politico italiano
 Guido Morpurgo-Tagliabue (1907-1997) – filosofo, docente e germanista italiano
 Marco Tagliabue (1986) – cestista italiano
 Paola Tagliabue (1976) – apneista italiana
 Paul Tagliabue (1940) – avvocato statunitense
 Sebastián Tagliabúe (1985) – calciatore argentino